Die 115. Eiskunstlauf-Europameisterschaften sollen vom 22. bis 28. Januar 2024 in der ungarischen Hauptstadt Budapest stattfinden. Im Juni 2021 vergab die Internationale Eislaufunion (ISU) die EM an Budapest. Die ungarische Metropole ist nach 1895, 1909, 1955, 1963, 1984, 2004 und 2014 zum neunten Mal Schauplatz der Titelkämpfe.

Einzelnachweise 

2024
Sportveranstaltung 2024
Europameisterschaften 2024